Sanders puede referirse a:

 Bernie Sanders (1941-), senador estadounidense.
 Corrie Sanders (1966-), boxeador sudafricano.
 Charles Sanders Peirce (1839-1914), filósofo, lógico y científico estadounidense.
 Ed Sanders (1939-), poeta, cantante, activista social, ecologista, novelista y editor estadounidense.
 Erin Sanders (1991-), actriz estadounidense.
 Evan Sanders (1981-), cantante y actor indonesio.
 George Sanders (1906-1972), actor británico.
 Harland David Sanders (1890-1980), fundador de la Kentucky Fried Chicken.
 Jan Sanders van Hemessen (1500-1566), pintor del Renacimiento holandés.
 Jerry Sanders (1950-), político estadounidense.
 Karl Sanders (1964-), vocalista y guitarrista miembro de la banda Nile.
 Lawrence Sanders (1920–1998), novelista estudounidense.
 Otto Liman von Sanders (1855-1929), general prusiano.
 Pharoah Sanders (1940-), saxofonista de Jazz estadounidense.
 Terry Sanders (1931-), productor y director de cine estadounidense.
 Tom Sanders (1938-), entrenador y jugador de baloncesto.
 Larry Sanders (1988-), jugador estadounidense de baloncesto.

Autores de nombres botánicos 
 A.L.Sanders - A.Louisa Sanders
 A.C.Sanders - Andrew C. Sanders fl. 2003
 Sanders - Elizabeth Percy Sanders 1902-
 F.E.Sanders - F.E. Sanders fl. 1986
 R.W.Sanders - Roger William Sanders 1950-

Personajes ficticios 

 Niki Sanders, personaje de la serie Héroes.
 Micah Sanders, personaje de la serie Héroes, hijo del anterior.

Geografía 
 El Condado de Sanders, en Montana.
 La localidad de Sanders, en Arizona.
 La localidad de sanders, en Kentucky.
 El municipio de Sanders, en Minnesota.